Katharina von Braunschweig ist Name folgender Personen:

 Katharina von Braunschweig-Lüneburg (1395–1442), Prinzessin von Braunschweig-Lüneburg und durch Heirat Kurfürstin von Sachsen